Mitologia:
 Atlàntida, llegendària illa perduda
 En la mitologia grega, les atlàntides eren les set filles d'Atles i Hèsperis, raptades per Busiris i rescatades per Heracles
 Obres:
 L'Atlàntida (poema), poema de Jacint Verdaguer
 L'Atlàntida (revista), revista quinzenal cultural publicada a Barcelona entre 1896 i 1900
 Atlàntida (Falla), cantata escènica en un pròleg i tres parts amb música de Manuel de Falla basada en el poema de Jacint Verdaguer
 L'Atlàntida (òpera), òpera amb música de Nicolás de Uríen basada en el poema de Jacint Verdaguer
 L'Atlàntida (àlbum), àlbum de la Companyia Elèctrica Dharma del 1981
 La Nova Atlàntida, novel·la utòpica de Francis Bacon del 1626
 Atlàntida, sardana de Josep Marimon i Figueras
 Organitzacions:
 Orfeó Atlàntida del barri d'Hostafrancs a Barcelona
 L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona, complex cultural de la ciutat de Vic
 Editorial Atlántida, editorial argentina
 Fundació L'Atlàntida, fundació privada de Vic que gestiona l'Escola de Música de Vic (EMVIC) i el teatre municipal L'Atlàntida.
 Premis Atlàntida, guardons lliurats pel Gremi d'Editors de Catalunya
 Toponímia:
 Departament d'Atlántida, departament al nord d'Hondures, de 4.251 km² i 255.000 habitants, la capital del qual és La Ceiba
 Atlántida (Uruguai), balneari de l'Uruguai, ubicat al departament de Canelones
 Estación Atlántida, suburbi nord d'aquest balneari de l'Uruguai
 Atlántida (Buenos Aires), localitat argentina del partit de Mar Chiquita, província de Buenos Aires